Il termine Fula può riferirsi a:

 il popolo Fula dell'Africa Occidentale
 la lingua fula (o fulfulde)
 il fiume Fula